Por Harrah pode estar à procura de:

 Harrah (Oklahoma)
 Harrah (Washington)
 Harrah's Entertainment

Desambiguações de topônimos